

Биография 
Кетеван (Кэти) Хитири родилась в Тбилиси (Грузия) 20 Мая 1982 года. В 1999 году она окончила Тбилисскую Первую Экспериментальную Среднюю Школу. В том же году Кэти поступила на Факультет Драмы Тбилисского государственного университета театра и кино. Её незаурядный актёрский талант был замечен и оценён уже в студенческие годы. Ещё будучи студенткой, в 2002 году, она была удостоена премии «Лучшая актриса года» за исполнение роли Мэри Уоррен в пьесе Артура Миллера «Суровое испытание», в котором показан Судебный процесс над салемскими ведьмами (режиссёр Дмитрий Хвтисиашвили).

В 2003 году Кетеван окончила Тбилисский государственный университет театра и кино. В 2005 году она стала актрисой Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели. В том же году ей был присужден приз Грузинского Театрального Общества — «Лучшая актриса года» — за роль Като в «Премьере» Лали Росэба (режиссёр Дмитрий Хвтисиашвили).

В текущем репертуаре Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели Кэти Хитири занята в нескольких постановках. Следует подчеркнуть, что её художественный диапазон впечатляюще широк, охватывая разные театральные жанры. Она успешно исполняет роли резко различного характера. В частности, её успех и популярность связаны с памятной ролью Карожны, которую она исполняет в постановке Роберта Стуруа и Зазы Папуашвили классической пьесы. Давида Клдиашвили «Невзгоды Дариспана».

Важные роли в театре 
 Манина — Отар Чиладзе, «Красные башмачки Цате», режиссёр: Гига Лордкипанидзе — 2006.
 Карожна — Давид Клдиашвили. «Невзгоды Дариспана», режиссёры: Роберт Стуруа и Заза Папуашвили — 2006.
 Анано — «Душевные существа», Лаша Бугадзе, Режиссёр: Давид Сакварелидзе — 2007.
 Байя — Арчил Сулакаури, «Саламура», режиссёр: Роберт Стуруа — 2007.
 Кэти — Георгий Мгеладзе в «Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка», режиссёр: Георгий Мгеладзе — 2009.

Кинороли 
 «Господи, почему… Неблагодарный» — режиссёр: Гига Лордкипанидзе — 2003.

Ресурсы в Интернете 
  Фотоальбом с фотографиями Кэти Хитири.
 Канал Кэти Хитири на YouTube.
 Кэти Хитири на Facebook.
 Тихое Отчаяние Дариспана (на Грузинском).
 Кэти Хитири — Карожна.
 «Невзгоды Дариспана» — Трейлер.
 «Невзгоды Дариспана» — 23.10.2011, Подробная видеозапись спектакля.
 Кети Хитири, Национальная фильмография.